The Combat – film del 1916 diretto da Ralph Ince
The Combat – film del 1926 diretto da Lynn Reynolds